Балларини () — итальянская фамилия.

Известные носители 
  (1937 — 2015) — итальянский футболист.
  (1937 — 1982) — итальянский футболист.
  — американский режиссёр, сценарист и писатель.
  (1712 — ?) — итальянский художник.